

Pessoas
Tancredo Neves — político brasileiro

Geografia 
Tancredo Neves (Manaus) — bairro de Manaus
Tancredo Neves (Santa Maria) — bairro de Santa Maria, (Rio Grande do Sul)
Tancredo Neves (Salvador) — bairro de Salvador, Bahia

Logradouros
Avenida Tancredo Neves (Cascavel) — avenida de Cascavel, Paraná
Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves — avenida de Coronel Fabriciano, Minas Gerais
Avenida Tancredo Neves (Salvador) — avenida de Salvador, Bahia

Instalações
Ginásio Municipal Tancredo Neves — ginásio desportivo de Uberlândia

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos